Jongno 5-ga est une station sur la ligne 1 du métro de Séoul, dans l'arrondissement de Jongno-gu.

Notes et références 

Station du métro de Séoul
Jongno-gu
Ligne 1 du métro de Séoul